Абб — многозначное имя собственное:
 Абб, Клод (1927—2008) — французский футбольный вратарь, участник чемпионата мира—1958.
 АББ Арена — спортивное сооружение в Вестеросе, Швеция.